Богата има више значења:

 Богата (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Богата (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Богата (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Богата (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Богата (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији